Pencan (Península-Canarias) es una red de cables submarinos que han existido desde 1965.

Pencan-1

Se tendió en 1965 entre San Fernando en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, con una longitud de 1.390 km.

Pencan-2

Entra en operación en 1971 entre España-Gran Canaria. Construido por	Standard Telephones & Cables Ltd. Operado por CTNE. Fue desplegado por la embarcación John W. Mackay.	Sistema de 760 nm con 116 repetidores.

Pencan-3

Entra en operación en 1978.Construido por Standard Telephones & Cables Ltd. Operado por CTNE. Fue desplegado por la embarcación Cable Venture. Sistema de 743 nm.

Pencan-4
Entra en operación en 1989. Construido por AT&T SSI. Operado por Telefónica. Desplegado por la embarcación Vercors. Sistema de 1345 km y Vercors tendió 148 km de los cuales 60 km fueron enterrados. Poseía un ancho de banda de 3 x 280 Mb/s

Pencan-5

Entra en operación en 1993. Construido por Alcatel, en propiedad de Telefónica. Sistema de 1560 km y con un ancho de banda de 4 x 560 Mb/s + 2 x 2.5 Gb/s.

Puntos de anclaje 
Los puntos de aterrizaje son:
Península
Gran Canaria
Tenerife

Pencan-6

Pencan-7

Pencan-8
Entra en operación en 2011. Tercer cable submarino óptico que enlaza la Península con las Islas Canarias. Sistema punto a punto de más de 1.400 km de longitud que une directamente las estaciones de cable submarino de Telefónica localizadas en Conil de la Frontera (Cádiz) y Candelaria (Tenerife). Dispone de cuatro pares de fibra óptica, y ha sido diseñado para hacer uso de la más moderna tecnología DWDM.

Puntos de anclaje 
Los puntos de aterrizaje son:
Cádiz, España
Candelaria, Tenerife

Pencan-9

Referencias 

Cables de comunicaciones submarinos en el Océano Atlántico
Telecomunicaciones en España